Анатолий Гуляев:
 Гуляев, Анатолий Иванович (1920—1977) — Герой Советского Союза.
 Гуляев, Анатолий Васильевич (род. 1961) — начальник Главного управления вооружения ВС РФ, генерал-лейтенант.